T. rex se refiere normalmente a Tyrannosaurus rex, una especie de dinosaurio terópodo. También puede referirse a:

Biología 
 Tachyoryctes rex, una especie de roedor.
 Thoristella rex, especie molusco gasterópodo endémica de Nueva Zelanda.
 Trialeurodes rex, especie de mosca blanca del género Trialeurodes.
 Tyrannasorus rex, especie de escarabajo.
 Tyrannobdella rex, especie de sanguijuela del Perú.

Entretenimiento 
 T. Rex, banda de rock británica originada en los años 1960 originalmente llamada Tyrannosaurus Rex.
 The Adventures of T-Rex, serie animada emitida entre 1992 a 1993.
 Theodore Rex, película de 1996 protagonizada por Whoopi Goldberg.
 T. Rex, personaje principal de Dinosaur Comics.
 T-Rex, personaje de Marvel Comics.
 Tyrannosaurus Rex, película de Rob Zombie.

Otros 
 dmedia T-REX, equipo de béisbol profesional de Taiwán.
 Tupelo T-Rex, equipo desaparecido de hockey sobre hielo.
 T-Rex, helicóptero construido por Align Corp.
 .577 Tyrannosaur, cartucho para rifle llamado coloquialmente .577 T-Rex.